Uncastillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Uncastillo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Uncastillo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar